Civitas Metropolitano – stadion Atletico Madryt.
 Vicente Aleixandre (stacja metra) - stacja metra Vicente Aleixandre w Madrycie.